World Piece Tour foi uma turnê de concertos da banda de heavy metal Iron Maiden realizada em 1983 para divulgar seu quarto álbum de estúdio, Piece of Mind. Foi a primeira turnê com o baterista Nicko McBrain. A turnê teve 148 shows foi inciada no dia 28 de abril de 1983 e encerrada no dia 18 de dezembro de 1983.

Datas e locais 

Referência

Setlist
(Intro)
 "Where Eagles Dare"
 "Sanctuary"
 "Wrathchild"
 "The Trooper"
 "Revelations"
 "Flight of Icarus"
 "Die With Your Boots On"
 "22 Acacia Avenue"
 "The Number of the Beast"
 "To Tame a Land"
(Guitar Solo/Drum Solo)
 "Phantom of the Opera"
 "Hallowed Be Thy Name"
 "Iron Maiden"
 "Run To The Hills"
 "Running Free"
 "Drifter"

Nota:
 "Sanctuary" na parte norte americana,ficou após "Where Eagles Dare"  e também "Still Life","Phantom Of The Opera" e "Prowler" foram descartadas do setlist

Integrantes 
 Steve Harris – baixo e segunda voz
 Dave Murray – guitarra
 Adrian Smith – guitarra e segunda voz
 Bruce Dickinson – voz
 Nicko McBrain – bateria

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1983